Due unità della Royal Navy hanno portato il nome di HMS New Zealand:
  – nave da battaglia della classe King Edward VII, varata nel 1904, rinominata HMS Zealandia nel 1911 e radiata nel 1921.
  – incrociatore da battaglia della classe Indefatigable, varato nel 1911 e radiato nel 1922.